Reprezentacja Algierii w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Algierii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Afryki 

Algieria
Algierskie reprezentacje narodowe
Piłka ręczna w Algierii